Villagrán bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

* Municipio Villagrán (Guanajuato)
 Municipio Villagrán (Tamaulipas)